Parade kan syfta på:

 Parade (tidning) – ett amerikanskt magasin, där bland annat Marilyn vos Savant har en kolumn
 Parade (balett) – en balett från 1917
 Parade (album) – ett musikalbum från 1986 av Prince
 Parade (film) – en film från 1974 av Jacques Tati
 Parade (musikal) – en musikal
 Parade (musikgrupp) – en brittisk musikgrupp